Aquemenes (grec Achaiménes) fou un antic nom persa (Haxamaniš) derivat de haxā ("amic") i manah "pensament fort". El van portar diversos personatges, els principals dels quals són:
 Imperi Persa:
 Aquemenes fou l'ancestre suposat de la dinastia Aquemènida de Pèrsia.
 Aquemenes d'Egipte fou un funcionari persa que fou sàtrapa d'Egipte del 484 aC fins a la seva mort el 460 aC.
 Aquemenes (príncep), príncep aquemènida